Muel puede referirse a:

Muel, municipio situado en la provincia de Zaragoza.

Muel, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.